Сулименко — украинская фамилия. Известные носители:

 Сулименко, Надежда Евгеньевна (род. 1939) — советский и российский филолог.
 Сулименко, Теодор — гетман Украины в 1684—1685 годах.